Eutiqui (; literalment, 'de bona fortuna', nom tardà, idèntic a Èutic, Èutiques, Eutiquià i als patronímics Eutíquides i Eutiquíades) és el nom dels següents personatges:
 Eutiqui de Constantinoble (Frígia, 512 - Constantinoble, 582), monjo romà d'Orient, patriarca de Constantinoble
 Eutiqui de Ravenna (?-752), darrer exarca de Ravenna (727 -752)
 Eutiqui Procle (Sicca, Àfrica), gramàtic romà del segle II que probablement fou mestre de l'emperador Marc Aureli